Stati Uniti d'America
 Mount Holly – città della Contea di Gaston, Carolina del Nord
 Mount Holly – capoluogo della Contea di Burlington, New Jersey
 Mount Holly – città della Contea di Rutland, Vermont